Delphin kan syfta på:

 Delphin (ätt) – en adelsätt

Personer
 Thore Delphin (1868–1947), en svensk apotekare och kemist
 Delphin Alard (1815–1888), en fransk violinist och violinpedagog och tonsättare

Se även
 HMS Delphin – flera fartyg i svenska flottan
 Delfin (olika betydelser)